Инкаш:

 Инкаш (река) — река в России, протекает в Рязанской области. Левый приток реки Тырница.
 Инкаш (ручей) — ручей в России, протекает в Рязанской области. Левый приток реки Инкаш.